Das Wort Braunelle bezeichnet

 einen Vertreter der Braunellen (Vogelgattung) aus der Ordnung Sperlingsvögel, z. B. die Heckenbraunelle
 einen Vertreter der Braunellen (Pflanzengattung) aus der Familie Lippenblütler, z. B. die Kleine Braunelle
 den Kleinen Wiesenknopf, eine Pflanzenart aus der Familie Rosengewächse
 die Dunkle Europäische Biene, eine Bienenart

Siehe auch: